Джон Болл (; 13 марта 1925 — 16 июля 1998), также известный как Джонни Болл () — английский футболист, защитник, наиболее известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Болтон Уондерерс». После завершения карьеры игрока был главным тренером «Уиган Атлетик».

Клубная карьера 
Уроженец , графство Ланкашир, Болл начал футбольную карьеру в клубе «Уиган Атлетик» во время Второй мировой войны. Также в военное время провёл несколько матчей за клуб «Грейвзенд Юнайтед» в качестве гостя.

В феврале 1948 года перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 2000 фунтов стерлингов. 10 апреля 1948 года дебютировал в основном составе «Юнайтед» в матче против «Эвертона» на «Гудисон Парк». Это был его единственный матч в сезоне 1947/48. В следующем сезоне провёл за команду 9 матчей, а в сезоне 1949/50 — 13 матчей. Не смог вытеснить из основного состава правого защитника Джони Кэри, сыграв за клуб в общей сложности 23 матча. В сентябре 1950 года перешёл в «Болтон Уондерерс» в обмен на Гарри Макшейна.

В «Болтон Уондерерс» Болл сразу стал игроком основного состава. За восемь сезонов в клубе сыграл 200 матчей в лиге. Также принял участие в знаменитом «финале Мэтьюза» в 1953 году.

Тренерская карьера 
В 1960 году был назначен главным тренером клуба «Уиган Атлетик», выступавшего в региональных турнирах. Находился в должности до 1963 года

После завершения карьеры 
После ухода из «Уигана» занимался отделочным бизнесом. Впоследствии эмигрировал в Австралию, где и умер в июле 1998 года в возрасте 73 лет.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Уиган Атлетик»